Liga kan syfta på:

 Liga (sport) – en sammanslutning av sportklubbar
Liga (politik) – under 1600-talet en benämning på allierade stater som slogs på samma sida i krig

Se även
 Ligan